Æterisk kommer af det flertydige begreb Æter fra oldtidens Grækenland.

Æterisk kan have flere betydninger, noget der er:
 let eller luftigt – en kvinde kan f.eks beskrives med æterisk ynde
 himmelsk eller overjordisk – Elverfolk og andre overnaturlige væsner betegnes ofte som æteriske
 flygtigt eller letfordampeligt – f.eks æterisk olie

Begrebet hører også sammen med en lille gruppe af betegnelser, der opdeler tingene: animalsk, vegetabilsk og mineralsk.

Etymologi 
Æter ← Latin aether, "den øverste klare luft" ← græsk Αιθήρ aither "lys" "øverste luft" eller "den klare himmel".

I græsk mytologi er Aither søn af Erebos og Nyx, og er gud for rum, himmel og "den rene luft guderne indånder".

Mystik og okkultisme 
Indenfor mange mystiske eller okkulte traditioner deles verden op i eksistensplaner. Det er især kendt gennem teosofi, hvor grundlæggeren H.P. Blavatsky forenede elementer fra bl.a hinduisme (loka, kosa) og rosenkreutzernes tradition.

Det æteriske plan beskrives oftest som et plan umiddelbart over det fysiske plan eller som en del af det fysiske plan blot som energi uden substans. 

Det æteriske legeme beskrives tilsvarende som et energilegeme der er nært knyttet til det fysiske legeme. Angiveligt kan en clairvoyant se et æterisk felt i auraen der strækker sig ca. 10 cm. ud fra kroppen.

Se også 
 Astrallegeme, Astralprojektion

Esoterik
Spiritualitet